Karl Ludwig Hencke
2005 Hencke, un asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Henke
Hanke (Hancke)
Hank
Henrik
Henryk
Heinrich
Henry